Two of a Kind – film del 1903 prodotto dalla Selig Polyscope Company
 Two of a Kind – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Edison Manufacturing Company 
 Two of a Kind – film del 1912 prodotto dalla Majestic Motion Picture Company
 Two of a Kind – film del 1913 diretto da Bert Angeles
 Two of a Kind – film del 1914 diretto da Hay Plumb
 Two of a Kind – film del 1915 diretto da Allen Curtis
 Two of a Kind – film del 1917 prodotto dalla Caulfield Photoplay Company
 Two of a Kind – film del 1920 diretto da Margery Wilson
 Two of a Kind – film del 1922 diretto da Tom Buckingham
 Two of a Kind – film documentario del 1940 diretto da Jack Eaton
 Due come noi (Two of a Kind) – film del 1983 con John Travolta e Olivia Newton-John, diretto da John Herzfeld
 Two of a Kind – brano musicale del 1970 composto da Syd Barrett e Richard Wright
 Two of a Kind – album di Bobby Darin e Johnny Mercer del 1961
 Two of a Kind – album di Porter Wagoner e Dolly Parton del 1971